Бальза́к () — французская фамилия.

Известные носители 
 Гез де Бальзак, Жан-Луи (1597—1654) — писатель.
 Бальзак, Оноре де (1799—1850) — писатель.
 Лор Бальзак, или  (1800—1871) — младшая сестра Оноре де Бальзака, писательница.
  (1752—1820) — архитектор.

Географические названия 
 Бальзак — французская коммуна в департаменте Шаранта, где находится замок Бальзак.
 Бальзак () — французская коммуна в департаменте Аверон.

Другое 
 «Бальзак» — 4-серийный европейский мини-сериал о жизни и творчестве писателя Оноре де Бальзака.